

Geografia 
 Valbuena de Duero – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Valbuena de Pisuerga – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Jesús Valbuena – ex calciatore venezuelano, centrocampista
 Mathieu Valbuena – calciatore francese di origini spagnole, centrocampista
 Raúl Valbuena – ex calciatore spagnolo, portiere